Plaatsen
Harper (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
Harper (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
Harper (Texas), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas
Harper (Liberia), een stad in Liberia
Personen
Ben Harper (1969), Amerikaans singer-songwriter
Dawn Harper (1984), Amerikaans atlete
Kyle Harper (1979), Amerikaans oudheidkundige
Ron Harper (1964), Amerikaans basketballer
Stephen Harper (1959), Canadees politicus
Steve Harper (1975), Engels voetballer
Overig
Harper (motorfiets), een Brits historisch merk van scooters
Harper (film), een film uit 1966 met Paul Newman
Johnny Harper, personage uit de televisieserie The O.C.
Harper (uitgeverij), een Amerikaans uitgever